dudek – gatunek ptaka z rodziny dudków
 przezwisko Edwarda Dziewońskiego
 Kabaret Dudek
 Dudek P56 – polski raper
 Dudek – polskie nazwisko; 
Osoby noszące nazwisko Dudek:
 Antoni Dudek – polski politolog i historyk
 Antoni Dudek – historyk, franciszkanin
 Alyson Dudek (ur. 1990) – amerykańska łyżwiarka szybka
 Andrzej Dudek-Dürer (ur. 1953) – polski performer, artysta sztuki mediów
 Anne Dudek (ur. 1975) – amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna pochodzenia polskiego, odtwórczyni roli Amber Volakis w serialu telewizyjnym Dr House.
 Antoni Dudek (ur. 1966) – polski historyk i politolog
 Bartosz Dudek (ur. 1991) – polski piłkarz ręczny
 Dariusz Dudek – strona ujednoznaczniająca
 Dominika Dudek (ur. 1969) – polska lekarka psychiatra, profesor
 Grażyna Dudek (ur. 1960) – polska łyżwiarka figurowa
 Helmut Dudek  (1957–1994) – niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia
 Ireneusz Dudek (ur. 1951) – polski muzyk rockowy, wokalista
 Jaroslav Dudek (1932–2000) – czeski reżyser
 Jarosław Dudek – polski historyk
 Jerzy Dudek (ur. 1973) – polski piłkarz, bramkarz
 Józef Dudek (1939–2008) – matematyk, humanista
 Krzysztof Dudek (ur. 1967) – polski prawnik
 Henryk Dudek – strona ujednoznaczniająca
 Marcin Dudek (ur. 1986) – polski lekkoatleta
 Olgierd Dudek – polski pisarz
 Patryk Dudek (ur. 1992) – polski żużlowiec, syn Sławomira
 Paulina Dudek (ur. 1997) – polska piłkarka
 Piotr Dudek (ur. 1973) – polski judoka
 Rafał Dudek (ur. 1984) – polski zawodnik sztuk walki
 Ryszard Dudek (1936–2011) – polski dyrygent i pedagog
 Sebastian Dudek (ur. 1980) – polski piłkarz
 Sławomir Dudek (ur. 1968) – polski żużlowiec, ojciec Patryka
 Wiesław Dudek (ur. 1977) – polski tancerz baletowy, pedagog
 Władysław Dudek – strona ujednoznaczniająca
 Zbigniew Dudek (ur. 1957) – polski rzeźbiarz, profesor ASP w Łodzi